Oswestry (district), een voormalig Engels district in het graafschap Shropshire
 Oswestry (plaats), een plaats in het Engelse graafschap Shropshire